Contat peut faire référence à :
 Amalric Contat (1788-1865), une actrice française
 Émilie Contat (1770-1846), une actrice française
 Louise Contat (1760-1813), une actrice française
 Michel Contat (1938-), un écrivain suisse

Homonymie de patronyme